Manas (heroi), heroi suprem de la tradició èpica i oral dels quirguisos.
Poema èpic de Manas
Toponímia
 Manas, riu d'Assam.
 Manas (Droma), municipi francès.